Ва́льтер Ва́льберг (; ) — шведский фристайлист, специализирующийся в могуле, олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира среди юниоров 2018 года, призёр этапов Кубка мира.

Карьера 
Вальтер вырос в Болльнесе и встал на лыжи в возрасте двух лет. В январе 2015 года он впервые стартовал на этапе Кубка Европы и финишировал сначала 26-м, а во втором спуске на 7 месте. На чемпионате мира среди юниоров 2015 года в Кьезе он стал 28-м в могуле и 11-м в парном могуле. 12 декабря 2015 года дебютировал на Кубке мира в Руке. В апреле 2016 года на чемпионате мира среди юниоров в Оре он завоевал серебряную медаль в соревнованиях по могулу и занял шестое место в парном могуле.

В сезоне 2016/17 годов шведский лыжник впервые поднялся на подиум на этапе Кубка мира. В апреле 2017 года он стал чемпионом Швеции в парном могуле, а на чемпионате мира среди юниоров 2017 года в Кьезе занял шестое место в могуле и четвёртое в парном могуле. FIS по итогам сезона объявила его новичком года.

В 2018 году Вальтер принял участие в Олимпийских играх в Южной Корее, где занял 21-е место в соревнованиях по могулу. Через несколько недель он стал победителем чемпионата мира среди юниоров в Дуведе в парном могуле.

На чемпионате мира по фристайлу 2019 года в Парк-Сити швед занял девятое место в могуле и четвёртое в парном могуле. В конце марта 2019 года он вновь стал чемпионом Швеции в парном могуле. В сезоне 2019/20 годов он занял итоговое седьмое место на Кубке мира, трижды по итогам отдельных этапов поднимался на подиум.

На XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине Вальберг в первый день соревнований 5 февраля в личных соревнованиях мужского могула завоевал золотую олимпийскую медаль.

28 января 2023 года после 17 попаданий на подиум наконец впервые выиграл этап Кубка мира, победив в парном могуле в Канаде.

На чемпионате мира 2023 года завоевал серебро в параллельном могуле и бронзу в могуле.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Фристайлисты Швеции
Олимпийские чемпионы по фристайлу
Олимпийские чемпионы от Швеции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2022 года